Oktjabr'skaja-Kol'cevaja – stazione della Linea Kol'cevaja della Metropolitana di Mosca
 Oktjabr'skaja-Radial'naja – stazione della Linea Kalužsko-Rižskaja della Metropolitana di Mosca
 Oktjabr'skaja – stazione della Metropolitana di Minsk
 Oktjabrskaja – stazione della Metropolitana di Novosibirsk